Palmas bezeichnet:
 Palmas, brasilianische Großstadt
 Palmas (Aveyron), ehemalige Gemeinde im französischen Département Aveyron
 Palmas (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Sevilla de Oro der ecuadorianischen Provinz Azuay
 Palmas (Flamenco), rhythmisches Klatschen mit den Händen im Flamenco
 Palmas (Paraná), brasilianisches Munizip in Paraná
 Miangas, eine der indonesischen Talaudinseln

Palmas ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Palmas (1914–2003), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Gérald de Palmas (* 1967), französischer Musiker

Siehe auch:

 Las Palmas
 Palma (Begriffsklärung)